Perkins kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin M. Perkins
 Philip D. Perkins
 Robert Cyril Layton Perkins
 Stephen F. Perkins
 Thomas H. Perkins
 Janet Russell Perkins

Robotskapade auktorsförkortningar